Lachmann est un patronyme germanique

 Erich Lachmann (1909-1972), policier allemand, membre de la SS
 Esther Lachmann, dite La Païva (1819-1884), salonnière et courtisane du 
 George Lachmann Mosse (1918-1999), historien américain d'origine allemande
 Guy Kurt Lachmann (1906-1987), résistant franco-allemand au nazisme
 Hedwig Lachmann (1865-1918), femme de lettres et poétesse allemande
 Henri Lachmann (1938- ), homme d'affaires français
 Jean-Paul Lachmann (1851-1907), botaniste français
  (1832-1860), botaniste allemand
 Karl Lachmann (1793-1851), philologue et éditeur allemand
 Ludwig Lachmann (1906-1990), économiste allemand.
 Robert Lachmann (1892-1939), ethnomusicologue, polyglotte, orientaliste et bibliothécaire allemand.
 Volkmar Lachmann (1921-1945), écrivain allemand.

 Loi de Lachmann

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif